Justicie, lat. Justicia, je jméno:

 bohyně Justicie, římské jméno pro titánku Themis, představující spravedlnost

 místní nebo vlastní jméno lat., lat. Justicia něm. Justitia, anglicky Justice

 rostliny justície, právenky, lat. justicia

Související články 
 justice